Рутвен () — шотландская фамилия.

Известные носители:
 Клан Рутвен:
 Рутвен, Джон, 3-й граф Гоури (ок. 1577—1600) — шотландский дворянин.
 Рутвен, Уильям, 1-й граф Гоури (ок. 1541—1584) — шотландский дворянин.
 Рутвен, Мэри — жена Антониса ван Дейка
 титулы:
 Лорд Рутвен из Фрилэнда
 Барон Рутвен из Гоури
 Граф Гоури 
 литература:
 Лорд Рутвен — первый вампир в литературе (см. Вампир (рассказ))